«Грешники» () — американский независимый любительский фильм ужасов с комедийными элементами 2005 года режиссёра Джона Пога. Премьера фильма состоялась 4 июля 2005 года. В фильме имеются сцены пародии на фильм 1999 года Шестое чувство., а также на многие жанровые клише. Всё действие фильм происходит в двух локациях — на кладбище и в доме.

Сюжет 
Близятся выходные, а семерым подросткам нечем заняться. Тогда они и решают провести свободное время в старом заброшенном доме, в котором ранее снимали дешёвые фильмы ужасов. С тех времён в доме остались бутафорские гробы со скелетами, оторванные конечности, следы крови и т. д. Естественно подростки в восторге. А в это самое время на кладбище поблизости орудуют двое воров. Они откапывают могилу лысого мужчины с целью похитить дорогостоящий амулет. Однако на этом самом амулете лежало проклятье, при снятии которого с покойного мёртвые оживают. В связи с этим двум незадачливым ворам приходится ретироваться от толпы вставших из своих мест захоронений мертвецов. Два вора решают спрятаться в близлежащем доме, в котором находятся упомянутые подростки. После этого компания начинает дружно отбиваться от вставших из могил зомби.

В ролях

Пародии в фильме 
 Возвращение живых мертвецов 2
 The Dead Hate The Living
 Зловещие мертвецы

Примечания 

Молодёжные фильмы
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов США
Фильмы о зомби
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы США 2005 года